Vitpannad papegoja (Pionus seniloides) är en fågel i familjen västpapegojor inom ordningen papegojfåglar.

Utbredning och systematik 
Vitpannad papegoja återfinns från västra Venezuela till nordvästra Peru. Den betraktas ibland som underart till plommonhuvad papegoja (P. tumultuosus).

Status 
IUCN kategoriserar arten som livskraftig.

Noter

Externa länkar

Västpapegojor
Fåglar i neotropiska regionen